Airolesi – abitanti di Airole
Airolesi – abitanti di Airolo